Усть-Доне́цкий — рабочий посёлок в Ростовской области. Административный центр Усть-Донецкого района и Усть-Донецкого городского поселения.

Население —  чел. ().

География 
Посёлок Усть-Донецкий расположен на правом берегу реки Северский Донец, в 4 км от места его впадения в реку Дон.

 Климат 
Тип климата — влажный континентальный с жарким летом (Dfa — согласно классификации климатов Кёппена). Среднегодовая температура воздуха — 9,3 °C, количество осадков — 493 мм.

История 
Рабочий посёлок ведет свою историю от хутора Хрестцы (он же Христовский, Крестовский) Кочетовской станицы при Сухом Донце, который существовал уже в 1837 году.

В 1958 году населённому пункту на территории строительства Усть-Донецкого речного порта было присвоено наименование посёлок Усть-Донецкий. Решением Ростовского облисполкома от 13 января 1961 года посёлок Усть-Донецкий отнесён к категории рабочих посёлков.

В период с февраля 1963 года по ноябрь 1965 года рабочий посёлок Усть-Донецкий находился административном подчинении города Волгодонска Ростовской области.

С ноября 1965 года рабочий посёлок Усть-Донецкий становится центром вновь образованного Усть-Донецкого района Ростовской области.

Население

Экономика 

 Промышленные предприятия 
 Усть-Донецкий порт
 Усть-Донецкий судостроительно-судоремонтный завод
 фабрика «Глория Джинс» (на месте универмага).

 Транспорт 
Железнодорожная станция Усть-Донецкая (конечный пункт на однопутной электрифицированной линии Лесостепь — Усть-Донецкая), входящая в состав Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги ОАО «РЖД». Курсирует один электропоезд в день до Ростова-на-Дону

Социальная сфера 
 Образование
 Дошкольное
 детский сад «Золотой ключик»
 детский сад «Родничок»
 детский сад «Солнышко»
 детский сад «Жар-птица»

 Среднее общее
 Средняя общеобразовательная школа № 1
 Средняя общеобразовательная школа № 2

 Дополнительное
 Дом детского творчества
 Детско-юношеская спортивная школа Усть-Донецкого района

 Культура 
 Районный дом культуры
 Детская школа искусств
 Усть-Донецкая межпоселенческая центральная библиотека имени Анатолия Калинина

 Медицина 
Центральная районная больница со стационаром на 110 коек и поликлиникой на 200 посещений в смену.

Иные объекты 
 Гражданский локатор освещения воздушной обстановки трассового радиолокационного комплекса «Утёс-Т», зафиксировавший катастрофу Boeing 777 в Донецкой области.

Инфраструктура

Список улиц

Русская православная церковь 
Церковь Илии Пророка.

Достопримечательности 
 Памятник В. И. Ленину на одноимённой площади посёлка.
 Памятник «Скорбящий воин». Установлен 9 мая 1975 года в память погибших в 1943 году, освобождая хутор Кресты. Памятник представляет собой стоящего на постаменте воина с автоматов в левой руке и каской — в правой. Авторы памятника: архитектор Виталий Иванович Болдырев и скульптор Ростовского художественного фонда Евдокия Александровна Бражникова. Скульптуру отливали на Усть-Донецком бетонном заводе. Рядом с памятником установлена кирпичная стена, на которой написаны имена погибших в годы; Великой Отечественной войны земляков, и вечный огонь. 
 Реконструированный сквер "Юность" с сухим фонтаном, скейт-парком, детской и спортплощадкой.
Проверка Википедии

Примечания

Ссылки 
 Усть-Донецк онлайн
 
 Усть-Донецкий (рабочий поселок)
 Усть-Донецкий информационно-тематический портал и доска объявлений

Населённые пункты Усть-Донецкого района
Посёлки городского типа Ростовской области
Районные центры Ростовской области